Чемпионат мира по трековым велогонкам 1978 года прошёл с 16 по 21 августа в Мюнхене (ФРГ) в Олимпийском парке.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания 

1978
Международные спортивные соревнования в Мюнхене